Termin tuberculosinil difosfat difosfohidrolaza ima više značenja.

 Tuberkulozinolna sintaza, enzim
 Izotuberkulozinolna sintaza, enzim